Amerikai Egyesült Államok
 Crocker (Dél-Dakota)
 Crocker (Indiana)
 Crocker (Iowa)
 Crocker (Missouri)
 Crocker (Washington)